Dungarpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Dungarpur, ort i Rajasthan, 
 Dungarpur (distrikt), distrikt i Rajasthan
 Dungarpur (ort i Indien, Gujarat), Bhāvnagar, 

Robotskapade Indienförgreningar